Dick Tracy (stripfiguur), een stripfiguur.
 Dick Tracy (1937), een Amerikaanse film uit 1937 over bovenstaand stripfiguur.
 Dick Tracy (1945), een Amerikaanse film uit 1945 over bovenstaand stripfiguur.
 Dick Tracy (1990), een Amerikaanse film uit 1990 over bovenstaand stripfiguur.
 Dick Tracy (computerspel), een computerspel gebaseerd op de film uit 1990.
 Dick Tracy (soundtrack), soundtrack van de film uit 1990.
 Dick Tracy (nummer), nummer van Ice-T, afkomstig van de soundtrack van de film uit 1990.